Трафік — узагальнений термін, яким позначають інтенсивність руху, транспортування
 Трафік (2000) — американський кримінальний трилер Стівена Содерберга